Gelo — água congelada
Gelo (DC Comics) — personagem dos quadrinhos
Gelo (filme) — dos realizadores Luís Galvão Teles e Gonçalo Galvão Teles
Café Gelo — tradicional café de Lisboa
Gelos (Pirenéus Atlânticos) — comuna no departamento de Pirenéus Atlânticos, região Aquitânia, França

Desambiguações de cinema
Desambiguações de personagens
Desambiguações de topônimos